Кампестре ла Фортуна има више значења:

 Кампестре ла Фортуна (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Кампестре ла Фортуна (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику